Чемпионат Нидерландов по международным шашкам среди мужчин 1934 () прошёл в Амстердаме. Участвовало в круговом турнире 10 участников.

Прошлогодний чемпион Фрек Раман не смог защитить титул и занял вместе с пятикратным чемпионом Йоханом Восом 7-8 место.
Кес Келлер и Барис Дукель набрали по 12 очков. Дополнительный матч Келлера с Дукелем после трех партий завершился вничью 3-3 и потребовался второй дополнительный поединок. Его Келлер выиграл 5-1. Это дало ему право выступить себя на матч за титул чемпиона мира с французским шашистом Морисом Райхенбахом.

Призёры 
 — Кес Келлер

 — Барис Дукель

 — Вим Рюстенбург

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Турнирная таблица с фотографиями на сайте  KNDB

1934 год в Нидерландах
1934 год в шашках
Спортивные соревнования в Амстердаме